Köln har flere betydninger:
 Köln er en tysk by
 Ærkebispedømmet Köln er et romersk-katolsk ærkebispedømme, der dækker byen Köln og omkringliggende områder
 Kurfyrstendømmet Köln var et fyrstbispedømme i det Tysk-romerske rige
 Köln (regierungsbezirk) - regierungsbezirke i Nordrhein-Westfalen, Tyskland